КХЛ сезона 2013/14. била је шеста по реду сезона најјаче европске лиге у хокеју на леду у организацији КХЛ лиге. У лиги је учествовало 28 клубова из 8 земаља, а новајлије у лиги су Медвешчак из Загреба и Адмирал из Владивостока. Лигашки део сезоне трајао је од 4. септембра 2013. до 4. марта 2014, док је за време трајања Зимских олимпијских игара у Сочију трајала пауза у такмичењу (од 30. јануара до 25. фебруара). Сезона је почела утакмицом Локомотива купа 4. септембра 2013. године између московског Динама и Трактора из Чељабинска. Динамо је победио са 5:1 и трећи пут освојио Куп Локомотиве. Утакмица свих звезда играна је у Братислави 11. јануара.

Плејоф серија играла се на 4 добијене утакмице од 7. марта до 30. априла, а окончана је победом екипе Металурга из Магнитогорска која је у финалу Гагариновог купа победила прашки Лев са укупно 4:3 у победама. За најкориснијег играча лиге проглашен је руски хокејаш Сергеј Мозјакин.

Промене у лиги 
У односу на сезону 2012/13. лига је увећана за два нова клуба, чиме је број клубова увећан на укупно 28 (из 8 земаља: Русија, Белорусија, Казахстан, Украјина, Летонија, Чешка, Словачка и Хрватска). Прво је 27. априла 2013. управа лиге објавила да је нови члан руски клуб Адмирал из Владивостока, да би два дана касније било потврђено и чланство за хрватски Медвешчак из Загреба.

Екипа Витјаза се из Чехова преселила у Подољск (Московска област), а Торпедо из Нижњег Новгорода је пребачен из западне у источну конференцију.

Улазни драфт лиге одржан је 25. и 26. маја 2013. у Доњецку, а право првог избора на драфту имала је екипа Амура из Хабаровска. На драфту су учествовала укупно 174 хокејаша.

Клубови учесници 
У лиги је учествовало укупно 28 клубова из 8 земаља, од чега је 21 клуб из Русије, док је по један клуб из Казахстана, Украјине, Белорусије, Летоније, Чешке, Словачке и Хрватске.

Регуларни део сезоне

Куп отварања 

Регуларни део сезоне 2013/14. почео је утакмицом купа отварања (осносно Локомотива купа) која је играна 4. септембра 2013. у Москви између прошлосезонских финалиста Гагариновог купа. Састали су се домаћи тим Динамо Москва и Трактор из Чељабинска. Победу је однела екипа Динама која је славила резултатом 5:1 (по трећинама 0:1, 2:0, 3:0). Иако је гостујућа екипа повела са 1:0 голом Јегора Дугина, домаћи тим је успео да головима Петушка, Бабенка, Комарова, Соина и Цветкова преокрене резултат у своју корист и забележи коначну победу. Била је то укупно трећа, односно друга у низу титула освајача купа отварања за московски тим.

Утакмица свих звезда 

Шести по реду егзибициони меч свих звезда КХЛ лиге одигран је 11. јануара 2014. у Словнафт арени у Братислави (Словачка), а службени домаћин спектакла био је хокејашки клуб Слован. Поред утакмице између најбољих састава западне и источне конференције лиге, у егзибиционом делу хокејаши су се надметали за појединачна признања у разним техничким елементима хокејашке игре.

Дан раније, 10. јануара одиграна је пријатељска утакмица између ветерана Совјетског Савеза и некадашње Чехословачке.

Навијачи су по свом избору гласали за најбоље играче лиге, закључно са 29. новембром 2013, а на основу њихових гласова одређена је стартна шесторка оба тима. Резервну поставу одредили су акредитовани новинари 10. децембра, док је управа лиге два дана касније одредила тренере за оба тима и преостале играче.

Навећи број гласова навијача добили су Иља Коваљчук (укупно 18.638 гласова), Александар Радулов (15.510), Сергеј Мозјакин (14.964) и Данис Зарипов (12.715), док је ван Русије највише гласова припало одбрамбеном играчу ришког Динама Сандису Озолињшу (11.205 гласова).

Утакмица је завршена победом селекције Запада резултатом 18:16, а била је то уједно и прва победа екипе Запада у досадашњих 6 одиграних утакмица.

Лигашки део сезоне 
Регуларни део сезоне почео је утакмицом купа отварања 4. септембра 2013. и трајао је до 4. марта 2014. године. Свака екипа одиграла је укупно 54 утакмице, а по 8 најбоље пласираних екипа из обе дивизије обезбедило је пласман у плејоф.

Исход сваке утакмице бодовао се на следећи начин:
 3 бода – победа након 60 минута (у табели ознака П);
 2 бода – победа након продужетка (ППр) или након извођења пенала (ППен);
 1 бод – пораз након продужетка (ИПр) или након извођења пенала (ИПен)
 0 бодова – пораз у регуларном делу утакмице (И)

Табела лигашког дела 
Пласман у конференцији одређује положај приликом жреба за плејоф. По 8 најбољих тимова из обе конференције обезбедило је пласман у доигравање, али су прве две позиције у свакој од конференција резервисане за победнике дивизија (по две дивизије у обе конференције).

Екипе које нису успеле да се изборе за наступ у плејофу, и за борбу за Гагаринов трофеј, сезону су окончале у разигравању за Куп наде ().

Играчка статистика лигашког дела 
Статистике играча у пољу

УТ = Укупно утакмица; Г = број голова; A = број асистенција; Бод = укупно поена (А+Г); +/–; ИСК = минута искључења

Голманска статистика
УТ = Укупно утакмица; Мин = Укупно минута на леду; П = укупно победа; И = укупно пораза; БПГУ = укупно утакмица без примљеног гола (без обзира на минутажу); ПГ = укупно примљених голова; БПГ = укупно утакмица без примљеног гола (уз услов да је бранио целу утакмицу); О% = одбране у процентима; ППГ = просечно примљених голова по утакмици

Плејоф серија 
Пласман у плејоф обезбедило је по 8 првопласираних екипа из обе конференције, а утакмице ове фазе такмичења играле су се од 7. марта до 30. априла када је одиграна последња утакмица финалне серије. Сваки директни дуел између две екипе играо се на 4 победе, максимално се играло 7 утакмица. Предност домаћег терена у евентуалној седмој утакмици имала је екипа која је била боље рангирана у лигашком делу такмичења. У финалу је предност домаћег терена имала екипа која је била успешнија по броју освојених бодова у лигашком делу. Парови су одређивани на основу пласмана у лигашком делу такмичења.

Играчка статистика плејофа 
Статистике играча у пољу

УТ = Укупно утакмица; Г = број голова; A = број асистенција; Бод = укупно поена (А+Г); +/–; ИСК = минута искључења

Голманска статистика
УТ = Укупно утакмица; Мин = Укупно минута на леду; П = укупно победа; И = укупно пораза; БПГУ = укупно утакмица без примљеног гола (без обзира на минутажу); ПГ = укупно примљених голова; БПГ = укупно утакмица без примљеног гола (уз услов да је бранио целу утакмицу); О% = одбране у процентима; ППГ = просечно примљених голова по утакмици

Коначан пласман

Појединачна признања по месецима

Види још 
 Континентална хокејашка лига
 Гагаринов куп

Референце

Спољашње везе 

 Официјелни сајт КХЛ-а
 КХЛ лига 2013/14. на сајту -{eliteprospects.com}-

Континентална хокејашка лига
Хокеј на леду у 2013.
Хокеј на леду у 2014.